Tenisový turnaj ATP St. Petersburg Open 2010 se konal ve dnech 25. - 31. října v ruském Petrohradu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 750 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Michail Južnyj (finále)
  Serhij Stachovskyj (1. kolo)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Lu Jan-sun (2. kolo)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Denis Istomin (1. kolo, odstoupil)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Victor Hănescu (čtvrtfinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= J Chardy
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=0
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Kukuškin
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= F Volandri
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= T Gabašvili
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= I Andrejev
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Russell
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I Kunicyn
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= J Tipsarević
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= D Istomin
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=r
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= I Marčenko
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= K Kravčuk
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= F Čermák
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M González
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= P-H Mathieu
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= B Becker
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Stachovskij
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=4

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M Kukuškin
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= T Gabašvili
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=  M Russell
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= J Tipsarević
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= I Marčenko
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= K Kravčuk
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= P-H Mathieu
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= B Becker
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Kukuškin
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Tipsarević
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= I Marčenko
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= B Becker
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= M Kukuškin
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= I Marčenko
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  František Čermák /  Michal Mertiňák (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (finále)
  Filip Polášek /  Igor Zelenay (semifinále)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
St. Petersburg Open